Bánkuti ist der Familienname folgender Personen:
 Antal Bánkuti (* 1923), ungarischer Basketballspieler
 Árpád Bánkuti (* 1941), ungarischer Eishockeyspieler
 Jenő Bánkuti (* 1956), ungarischer Badmintonspieler